RAZ steht für:

 Reichs Arbeiter-Zeitung, Parteizeitung der Unabhängigen Arbeiter-Partei
 Revolutionärer Aufbau Zürich, marxistische Organisationen in der Schweiz
 Regelarbeitszeit, siehe Arbeitszeit
 Revolutionäre Aktionszellen, eine kommunistische militante Gruppe in Deutschland
 Rawalakot Airport (IATA-Code), Flughafen von Rawalakot, Punch (Distrikt, Pakistan), Asad Kaschmir, Pakistan

Raz steht für:

 Pointe du Raz, ein felsiges Kap in der Bretagne
 Raz de Barfleur, Meerenge mit mächtiger Strömung vor dem Phare de Gatteville
 Raz de Sein, Meerenge mit mächtiger Strömung westlich von Pointe du Raz
 Raz Blanchard (dt. Straße von Alderney), Wasserstraße zwischen La Hague und der Kanalinsel Alderney mit einer der stärksten Gezeitenströmungen Europas
 Saint-Julien-de-Raz, ehemalige französische Gemeinde
 Raz, dwa, trzy, eine polnische Band
 Raz (Stadt), eine Stadt in Nord-Chorasan, Iran 
 Raz (Dehestan), eine administrative Untereinheit der Provinz Nord-Chorasan, Iran

Raz bzw. Ráž ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Raz (1939–2022), israelischer Philosoph
 Lior Raz (* 1971), israelischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Nahman Raz (1924–2015), israelischer Politiker
 Ran Raz, israelischer Informatiker
 Vladimir Ráž (1923–2000), tschechischer Schauspieler
 Wassili Raz (* 1961), ukrainischer Fußballspieler

raz steht für:

 Rahambuu (ISO-639-3-Code), eine der Bungku-Tolaki-Sprachen in Sulawesi Tenggara

Abkürzung